Тиходеев, Николай Николаевич (1927—2008) — российский учёный, специалист в области электроэнергетики, академик Российской академии наук.
 Тиходеев, Павел Михайлович (1893—1978) — советский учёный в области фотометрии и светотехники, лауреат Сталинской премии.
 Тиходеев, Сергей Григорьевич (род. 1952) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).